Gläsner ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Gläsner (* 1996), deutsche Leichtathletin
 Walter Gläsner (1923–2008), deutscher Gewerkschafter Politiker (SPD), MdL